„Strange Highways“ е шести студиен албум на американската хевиметъл група Dio, издаден през 1993 г., от Reprise. Това е първият албум на групата след турнето на Рони Джеймс Дио и Вини Апис с Блек Сабат. Обложката е направена от Уил Рийс.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Трейси Джи – китара
 Джеф Пилсън – бас, клавиши
 Вини Апис – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум 

Албуми на Дио
Музикални албуми от 1993 година